Алтынды — название населённых пунктов в Казахстане:

 Алтынды (до 2004 года — Даниловка) — аул в Буландынском районе Акмолинской области.
 Алтынды (до 2007 года — Юбилейный) — село в Мугалжарском районе Актюбинской области.